Фирудин Гулиев () — азербайджанский тяжелоатлет, чемпион Европы среди юниоров.

Карьера

Юниорские турниры 
На чемпионате Европы среди юниоров, проходившем в 2011 году в Бухаресте, Гулиев занял третье место с общим результатом 303 кг. А уже на следующем первенстве континента, прошедшем в 2012 году в Эйлате (Израиль) — первое. В общем на этом турнире Гулиев поднял 316 кг (136 кг в рывке+180 кг в толчке). Помимо этого, в активе Гулиева была малая золотая медаль в толчке.

В 2013 году на чемпионате мира среди юниоров, который проходил в столице Перу, в городе Лима, Гулиев с общим результатом 308 кг взял бронзовую медаль.

Универсиада 2013 
На Универсиаде 2013, проходившей в Казани, в соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории до 69 кг Гулиев в рывке показал лишь третий результат, подняв 142 кг, но в толчке он стал первым. Так, в первом подходе он толкнул 175 кг, во втором — 181 кг, установив рекорд Универсиады и в упражнении, и в сумме — 323 кг. В третьем подходе в толчке Фирудин Гулиев пошёл на мировой рекорд, но штангу весом 191 кг толкнуть не смог.

После победы в беседе с пресс-службой Министерства молодежи и спорта Азербайджана Гулиев заявил:

Также Гулиев сказал агентству «Р-Спорт»:

Чемпионат мира 2013 
23 октября 2013 года Фирудин Гулиев принял участие на чемпионате мира, проходившем в польском Вроцлаве. Рывок у спортсмена оказался неудачным — он поднял лишь 143 кг и обосновался на восьмом месте. Чтобы претендовать на медали, Фирудину Гулиеву надо было рисковать и фактически менять всю турнирную стратегию. В двух последних попытках Гулиев заказал 194 кг, что являлся мировым рекордом в толчке. Гулиев смог осилить вес и поднялся на третье место, завоевав также малую серебряную медаль в этом виде программы. Кроме этого, Гулиев с этим результатом удерживает юниорский мировой рекорд в толчке.

Допинг 
19 июня 2013 года Фирудин Гулиев был дисквалифицирован на 2 года и лишен бронзы чемпионата мира в Вроцлаве и золота Универсиады 2013 после того, как допинг-тест спортсмена дал положительный результат на  и оксандролон.

21 декабря 2015 года спортсмен повторно дисквалифицирован на 8 лет после того, как новый допинг-тест дал положительный результат на нандролон.

См. также 
 Азербайджан на летней Универсиаде 2013

Ссылки 
 Профиль Фирудина Гулиева на официальном сайте Универсиады 2013

Примечания 

Тяжелоатлеты Азербайджана
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил